O Campeonato Gaúcho de Futebol Master é um campeonato de futebol com jogadores a partir de 50 anos realizado no Rio Grande do Sul. A primeira edição do torneio ocorreu em 2004.

O maior campeão da competição é o Esportivo, com cinco títulos. Logo depois, com três títulos, vem a equipe do São José de Porto Alegre.

Lista de Campeões

Ligações externas
 Site sobre o campeonato

Competições de futebol do Rio Grande do Sul
Torneios de futebol de masters